Турчи:

 Турчи — покинутое село (аул) в Лакском районе Дагестана.
 Турчи, Алессандро (1578—1649) — итальянский художник эпохи раннего барокко.